Li Zhi kan verwijzen naar de volgende personen:
 Tang Gaozong (628–683), keizer van de Tang-dynastie met als persoonlijke naam Li Zhi
 Li Zhi (filosoof) (1527–1602),  filosoof tijdens Ming-dynastie